Андрома́ха (, мужевоительница) — в древнегреческой мифологии дочь Ээтиона, родом из Фив Плакийских (либо дочь Андремона), супруга Гектора, — вождя троянцев в их войне с греками, мать Астианакта. Именуется «внучкой Дардана».

Биография 
Андромаха родилась в Фивах, в городе, который позже Ахилл разграбил, убил её отца Ээтиона и семерых братьев. Вскоре после этого её мать скончалась от болезни (6.425). Андромаху взял в жёны троянский принц Гектор, привёзший бесчисленные свадебные подарки (22.470-72). Гомер в «Илиаде» изображает Андромаху любящей и верной женой Гектора, особенно в сцене прощания перед его боем. В противовес союзу Париса и Елены брак Андромахи и Гектора представлялся грекам идеальным и счастливым, что придавало драматизма трагедии их судеб.

Изображена на картине Полигнота в Дельфах вместе с сыном Астианактом.

После гибели мужа, взятия Трои и убийства Астианакта ахейцами Андромаха осталась совсем одна. Её взял к себе рабыней и наложницей сын Ахилла — Неоптолем (Пирр). Она родила сыновей Молосса, Пиела и Пергама (либо одного Амфиала, по Еврипиду — одного Молосса). В «Андромахе» Еврипида её с ребёнком едва не убивает жена Неоптолема, дочь Елены по имени Гермиона.

После смерти Неоптолема стала женой Гелена, брата Гектора. После его смерти вместе с сыном Пергамом отправилась в Азию. Пергам был её героон.

Исторические трактовки 

После открытия Хеттского царства образ Андромахи стал вызывать полемику среди историков в системе отношений между Троей и Хеттским царством. Российские исследователи Л. А. Гиндин и В. Л. Цымбурский называют её «киликийской царевной». В этой связи у историков есть три точки зрения на то, кем могла быть Андромаха:

 хеттская царевна (в этом случае её имя якобы искаженное хеттское имя «Андрамакум», аналог имени Адриана);
 царевна Киццуватны (государства, находившейся в вассальной зависимости от хеттов);
 царевна из находившегося в Киликии государства Хиява.

Брак Гектора и Андромахи мог скрепить союз Трои с хеттами или Киццуватной.

Образ Андромахи 
В честь Андромахи назван астероид (175) Андромаха, открытый в 1877 году.

Литература 
Трагическая судьба Андромахи послужила сюжетом для ряда трагедий Антифрона, Невия, Энния («Андромаха-пленница»), Акция «Андромаха» и трагедии Сенеки «Троянки», а также Еврипида («Троянки» и «Андромаха») и Расина («Андромаха»); в эпическом произведении «Энеида» Вергилия.

 1602 — поэма Уильяма Шекспира «Троил и Крессида».
 1857 — Андромаха упоминается в сборнике «Цветы зла» (стихотворение «Лебедь» — «Le Cygne») Шарля Бодлера.

Музыка 
 Опера Гретри 1780 года на основе трагедии Расина.
 Оперу «Андромаха» (1780) написал Висенте Мартин-и-Солер, позднее — Герберт Виндт (1932).

Кинематограф 
 1956 — «Елена Троянская» Роберта Вайса; роль Андромахи исполнила Патриция Мармот.
 1961 — «Троянская война»; Андромаха — Лучиана Ангиолилло.
 1962 — «Гнев Ахила»; в роли Андромахи — Тина Глориани.
 1971 — «Троянки» Михалиса Какоянниса; в роли Андромахи — Ванесса Редгрейв.
 2004 — «Троя» Вольфганга Петерсена; Андромаху сыграла Саффрон Берроуз.
 2018 — мини-сериал «Падение Трои»; в роли Андромахи — Хлоя Пирри.
 2020 - «Бессмертная гвардия»; роль Андромахи исполнила Шарлиз Терон..

Живопись

Примечания

Литература 
 

Героини древнегреческих мифов
Троянская война
Персонажи Энеиды